Emperadriu Chen Jiao (陳嬌), una emperadriu de la Dinastia Han
 Chen Jiao (Tres Regnes) (陳矯), polític de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes